Карго-культ у науці () — це діяльність, що поверхнево схожа на наукові дослідження, але насправді не використовує науковий метод. Таке явище подекуди зустрічається в наукових закладах та університетах. Термін було вперше запропоновано Річардом Фейнманом у 1974 році на виступі у Каліфорнійському технологічному інституті, а потім описано у збірці його спогадів «Та ви жартуєте, містере Фейнман!».

Походження терміну та промова Річарда Фейнмана

Суміжні та схожі явища

Приклади

Джерела

Див. також 
 Карго-культ програмування
 Псевдонаука
 Паранаука
 SCIgen
 Містифікація Сокала
 Корчувальник (стаття)

Псевдонаука